Список аэропортов Таджикистана:

Таджикистан, — горная страна не имеющая выхода к морю, расположенная в Центральной Азии. Граничит с Афганистаном на юге, Узбекистаном на западе, Кыргызстаном на севере и Китаем на востоке. Таджикистан также примыкает к Пакистану, с которым его разделяет Ваханский коридор. Столица — Душанбе.

Список 
Жирным выделены аэропорты, принимающие коммерческие рейсы.

См. также 
 Транспорт в Таджикистане
 Список аэропортов по коду ИКАО: U#UT — Таджикистан, Туркмения, Узбекистан

Ссылки 
 
 
 Airports in Tajikistan. World Aero Data.
 Airports in Tajikistan. The Airport Guide.
 Airports in Tajikistan. Great Circle Mapper.

Таджикистан